Лагоа-Гранди (Минас-Жерайс) — город и муниципалитет в Бразилии, входит в штат Минас-Жерайс. 
 Лагоа-Гранди (Пернамбуку) — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Пернамбуку.